Lucas Lima peut désigner :

 Lucas Lima, footballeur international brésilien né en 1990, milieu offensif ;
 Lucas Lima, footballeur brésilien né en 1991, latéral gauche.